Francesco Emanuele Pinto y Mendoza (24 agosto 1697-22 ottobre 1767) – 3º principe d'Ischitella e barone di Peschici; aristocratico e collezionista italiano
 Francesco Emanuele Pinto y Mendoza (8 luglio 1788-1 aprile 1875) – 5º principe d'Ischitella, 7º principe di Migliano, 15º marchese di Trevico e marchese di Sant'Agata; aristocratico, militare e politico italiano, nipote del precedente